Dit is de wereldranglijst voor mannen van december 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 december 2017.

Mannen 12